Хипотеза за стационарното развитие твърди, че животът на Земята, никога не е възниквал и никога не е претърпявал развитие в своето историческо развитие. Според хипотезата за стационарното развитие всички видове и човека са си били вечно на планетата и ще си останат на нея вечно. Днес поддръжници на тази хипотеза почти не са останали. Данните на днешната наука напълно оборват твърденията, че живота е съществувал вечно.

Астробиология
Хипотези